Reuschenberg zu Overbach ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Reuschenberg zu Overbach († 1626), Domherr in Münster und Lüttich 
 Johann von Reuschenberg zu Overbach (1554–1638), kaiserlicher Obrist, jülischer Rat, Amtmann zu Jülich, Erbmarschall